Catharina, alternatieve spelwijze van deze meisjesnaam.
 Katharina (geslacht), geslacht van keverslakken uit de familie Mopaliidae.
 Katharina (opera), opera uit 1909 geschreven door Eugeen de Lepeleer.